Бойд (, ) — старинный дворянский род и один из наиболее могущественных кланов Шотландии. Клан практически всегда боролся за независимость Шотландии: так, Бойды сражались под знамёнами короля Александра III против норвежцев, и на стороне Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса против англичан.

Титул лорд Бойд (или лорд Килмарнок, по имени местности, где располагался родовой замок Бойдов) впервые появился в 1454 году, во времена правления короля Шотландии Якова II. После того, как Бойды в гражданской войне в Шотландии во время Английской революции XVII века поддержали короля Карла I, 10-му лорду Бойду был пожалован титул 1-го графа Бойда (Килмарнока).

История клана 
Родоначальником клана считается Симон Фиц-Алан, сын Алана Фиц-Флаада, дворянина-бретонца из числа воинов, прибывших, по легенде, в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Брат Симона, Уолтер Фиц-Алан — прародитель королевского рода Стюартов — служил при дворе короля Давида I (куда затем отправился и Симон) в должности Верховного стюарта Шотландии.

Сын Симона, Роберт, носил прозвище boyt — или buidhe на гэльском, что значит желтоволосый. Считается, что отсюда и произошло название клана, однако данная гипотеза не подтверждена фактически. С его именем связано и первое упоминание о клане в исторических источниках — это случилось в 1205 году, когда Роберт заверял соглашение между лордом Эглинтоном и жителями города Ирвина. Документ был подписан его именем на латыни — Dominus Robertus de Boyd. Сын Роберта, которого также звали Роберт — это было фамильное имя, равно как Томас и Уильям, часто встречающееся в разных поколениях, — в 1263 году принимал участие в битве при Ларгсе, в которой шотландцы во главе с королём Александром III одержали победу над Хоконом IV, королём Норвегии. За боевые заслуги Александр III пожаловал Роберту некоторые земли в Каннингеме.

В 1290 году после смерти королевы Маргарет право наследования короны Шотландии оспаривали сразу несколько претендентов. Сын Роберта Бойда, тоже Роберт, встал на сторону Иоанна Баллиоля, который впоследствии решением короля Англии Эдуарда Длинноногого и вступил на престол. В 1291 году Роберт Бойд в числе прочих дворян Шотландии подписал Рагманский свиток — документ, в котором шотландцы принесли оммаж английскому королю. Однако через некоторое время Роберт отказался от клятвы, заявив, что принёс её под принуждением, и в июле 1297 года присоединился к восстанию Уильяма Уоллеса. Роберт участвовал во взятии Эра, сопровождал Уоллеса в набегах на территорию Англии и был в числе его войска во время битвы на Стерлингском мосту.

Приближённые королей 
Единственный сын Роберта, Роберт Бойд, был одним из первых дворян Шотландии, вставших на сторону Роберта Брюса после изгнания Уильяма Уоллеса. В мае 1307 года он вместе с другими членами клана принимал участие в битве при Лаудон-Хилле, а в 1314 году был одним из военачальников в битве при Бэннокберне. В награду за проявленную в бою смелость Роберт Бойд получил обширные владения в Килмарноке, земли в Бондингтоне и Хартчоу (были конфискованы у Баллиолей), земли в Килбрайде и Арднели (были конфискованы у Годфри де Роса) и, наконец, все земли, ранее принадлежавшие де Морвилям.

В июле 1333 года Роберт Бойд сражался под предводительством Арчибальда Дугласа в битве при Халидон-Хилле. В этом сражении англичане нанесли поражение шотландцам, в результате чего десятилетний король Давид II и его свита, в составе которой находились и члены клана, были вынуждены эмигрировать во Францию и укрыться при дворе Филиппа VI. Впоследствии, вернувшись в Шотландию, Давид II пожаловал Джону Бойду, одному из младших отпрысков клана, земли в Голистоне.

Сын Роберта, Томас Бойд, в октябре 1346 года принимал участие в битве при Невилл-Кроссе. В этом бою он вместе с королём Давидом II, которого во время битвы ранили стрелой в лицо, был захвачен в плен англичанами и отправлен в Лондон. Давид II вернулся в Шотландию только спустя 11 лет, после того, как за него был уплачен выкуп в размере 100 тысяч шотландских марок.

В начале XV века принц Шотландии и наследник престола, будущий король Яков I на пути во Францию был схвачен англичанами и удерживался в плену на протяжении 19 лет. В 1424 году он был освобождён в обмен на обещание уплатить выкуп в 40 000 фунтов стерлингов. Король вернулся в Шотландию, а несколько шотландских дворян, в числе которых был Томас, один из сыновей Томаса Бойда, стали заложниками англичан — гарантами того, что выкуп будет заплачен. Тем не менее, денег англичане так и не получили, и в июле 1425 года Томас Бойд был освобождён (вероятно, ему пришлось самому купить себе свободу).

Томас Бойд скончался в 1432 году, оставив двоих сыновей — Уильяма, аббата Килвиннинга, и Томаса, о котором известно, что на протяжении жизни он враждовал с сэром Аланом Стюартом, лордом-констеблем шотландской армии во Франции. По возвращении Стюарта в Ренфрушир их вражда обострилась и превратилась в настоящую войну, принесшую несчастья и ущерб всем, кто проживал на территории двух враждующих кланов. В 1439 году сэр Томас убил Алана Стюарта. Сын Алана, Александр Стюарт, узнав о смерти отца, начал готовиться к мести, и в ночь на 9 июля 1439 года кланы дали друг другу бой. Во время этой схватки, когда Томас вступил в поединок с Александром, один из воинов Стюарта ранил его кинжалом в спину. Той же ночью Томас Бойд скончался. Семейная легенда сообщает, что его жена леди Изабель предчувствовала смерть мужа, так как накануне битвы видела её во сне.

Бойды и Яков III 
Второй сын Томаса, сэр Александр Бойд, был придворным короля Якова II, а после его смерти — военным наставником Якова III. 22 февраля 1452 года он присутствовал на переговорах Якова II с графом Уильямом Дугласом в замке Стерлинг, был свидетелем того, как король нанёс графу удар ножом и вместе с другими приближёнными Якова добил Дугласа, на теле которого впоследствии насчитали 26 ран. Старший брат Александра, Роберт Бойд, также состоял в свите Якова II. 13 июля 1459 года он был возведён королевским указом в титул лорда Килмарнока. Летом 1465 года на похоронах епископа Джеймса Кеннеди, который возглавлял регентский совет при малолетнем Якове III, Роберт представил молодому королю своих сыновей.

Члены клана имели большое влияние на Якова III и, пока король был несовершеннолетним, боролись с другими его приближёнными за право безраздельно подчинить короля своей воле. В июле 1466 года, когда король пребывал в своей резиденции в Линлитгоу, Бойды вместе с сообщниками — Патриком Хэпбёрном из Хейлса, Эндрю Керром из Кессфорда и другими — вызвали четырнадцатилетнего короля из дворца Линлитгоу под предлогом охоты, но вместо этого увлекли его в сторону Эдинбурга. Согласно плану, они намеревались склонить короля к тому, чтобы он изгнал их противников — лорда Ливингстона, лорда Гамильтона и других. Однако вскоре их нагнал лорд Кеннеди (брат покойного епископа), остановил лошадь короля и начал настаивать на возвращении в Линлитгоу, так как по законам того времени все передвижения короля должны были быть согласованы с членами Парламента, и отступление от этих правил считалось изменой. 9 октября 1466 года на собрании Парламента, созванном, чтобы рассмотреть обстоятельства этого инцидента, очень похожего на похищение, лорд Бойд пал на колени перед королевским троном и произнёс речь, в которой обвинил своих противников в клевете и спросил Якова III, был ли тот увезён в Эдинбург насильно. В ответ Яков III объявил, что отправился в Эдинбург по собственному желанию, а лорд Бойд был всего лишь его сопровождающим и потому заслуживает не наказания, а награды. В подтверждение своих слов Яков III назначил Роберта Бойда членом своей охраны и управляющим королевского замка.

То был расцвет могущества клана — 25 октября 1466 года решением Парламента Роберт Бойд, 1-й лорд Килмарнока, был назначен регентом Шотландии на время, пока Яков III не достигнет совершеннолетия, и тогда же стал членом совета, который вёл переговоры о браке короля с Маргаритой Датской, дочерью Кристиана I, короля Дании, Швеции и Норвегии. Маргарита принесла Шотландии богатое приданое — Оркнейские и Шетлендские острова. 25 августа 1467 года Роберт Бойд был назначен на должность лорда великого камергера, одну из высших государственных должностей Шотландии. Могущество Бойдов ещё более возросло, когда сын Роберта, Томас, в начале 1467 г. получил титул графа Аррана и женился на старшей сестре короля, принцессе Марии.

Падение 
Породнившись с королевской семьёй, Бойды приобрели не только вес в обществе, но и многочисленных врагов, которые убедили Якова III, достигшего к тому времени совершеннолетия, что амбиции клана представляют угрозу его королевской власти. В 1469 году Роберт, Томас и Александр Бойды получили приказ приехать в Эдинбург и ответить на обвинения перед лицом короля и Парламента. Роберт Бойд, зная, что, подчинившись, он тем самым подпишет себе смертный приговор, бежал в Англию. Его брат Александр не смог уехать из-за болезни, предстал перед Парламентом, был обвинён в измене и вскоре казнён.

Во время этих печальных событий Томас, граф Аррана, находился в Дании в составе свадебного кортежа невесты короля. Когда корабль Маргариты Датской причалил в Лите, Мария Стюарт поспешила подняться на борт и предупредить мужа о низвержении отца и дяди. Они вместе бежали в Данию. Однако вскоре Яков под выдуманным предлогом вызвал сестру в Шотландию и заключил под стражу в замке Дин. Графу Аррана было поставлено условие в течение двух месяцев вернуться на родину, однако он предпочёл остаться за границей. Тогда Яков аннулировал его брак с Марией под предлогом того, что она якобы была обещана лорду Гамильтону ещё до брака с Бойдом и потому их союз был с самого начала незаконным. Проскитавшись два года по разным дворам Европы, Томас Бойд умер в 1471 году в Антверпене. После его смерти Мария Стюарт была освобождена из-под стражи и в 1474 г. по настоянию короля вышла замуж за Джеймса, 1-го лорда Гамильтона. Титул графа Аррана перешел в 1503 году к их сыну, Джеймсу Гамильтону.

Конец опалы 
Хотя все владения Бойдов были конфискованы, сыну Томаса и Марии, Джеймсу Бойду, 2-му лорду Килмарноку, в 1482 г. удалось вернуть их, но ненадолго — в 1484 году он погиб от руки Хью Монтгомери, 4-го графа Эглинтона, с кланом которого Бойды находились в состоянии вражды, и земли вновь отошли короне. Более чем через полвека за Джеймса отомстил двоюродный брат Роберт, 4-й лорд Килмарнока, который в июне 1547 года убил одного из Монтгомери, сэра Нейла.

В 1536 году, во времена царствования Якова V, Роберту Бойду были возвращены владения и титул. Его сын Роберт, 5-й лорд Килмарнока, был одним из приближённых королевы Марии Стюарт и активно участвовал во внутренней политике страны. Сначала, во времена юности королевы, он был сторонником Джеймса Гамильтона, 2-го графа Аррана, регента Шотландии, затем примкнул к партии дворян, выступавших против Марии де Гиз (регента Шотландии после отстранения графа Аррана) и брака Марии с дофином Франции.

По некоторым сведениям, Роберт также имел отношение к гибели 10 февраля 1567 года лорда Дарнли, опостылевшего мужа королевы. В дальнейшем Роберт Бойд состоял в Тайном совете Марии Стюарт, был среди оппозиционеров графа Морея, регента Шотландии после её отречения, а в 1568 году, после бегства королевы из замка Лохлевен, сражался на её стороне в битве при Лангсайде (вместе с сыном Томасом Бойдом). Потерпев поражение, Мария Стюарт бежала в Англию, и Роберт Бойд неоднократно навещал её при дворе Елизаветы I.

Во время Гражданской войны члены клана оставались на стороне короля Карла I, за что в 1661 году Уильяму Бойду, 10-му лорду Килмарнока, был пожалован титул 1-го графа Килмарнока.

Якобиты 
Во время восстания якобитов в 1715 году Уильям Бойд, 3-й граф Килмарнока, был противником восстановления на британском престоле дома Стюартов и возглавлял добровольческий полк Эршира. Его сын Уильям, 4-й граф Килмарнока, был, напротив, преданным якобитом, сражался на стороне Чарльза Эдуарда Стюарта и входил в состав Тайного совета Молодого претендента. Один из сыновей Уильяма, Чарльз Бойд, служил в кавалерийском полку якобитов в чине капитана.

В 1746 году во время битвы при Куллодене Уильям попал в плен — это произошло из-за роковой ошибки графа, который принял английских конников за отряд сэра Джина Макдонелла, — затем был брошен в Тауэр и 18 августа того же года обезглавлен. Чарльзу Бойду, который также принимал участие в битве, удалось выжить и бежать за границу. После подавления восстания все титулы клана были конфискованы, однако второй сын Уильяма, Джеймс, в 1758 году унаследовал по материнской линии титул графа Эррола и принял фамилию Хэй (бабушкой Уильяма была леди Маргарет Хэй — дочь Джона Хэя, 12-го графа Эррола).

Современная история 
Уильяму Джорджу Хэю, 18-му графу Эрролу, в 1831 году был пожалован титул барона Килмарнока. Джосслин Виктор Хэй, 22-й граф Эррол, в 1941 году скончался в Кении. Его дочь Диана унаследовала титул графини Эррол, однако титул барона Килмарнока мог передаваться только по мужской линии и потому ещё в 1928 году перешёл к брату покойного графа, Гилберту, который вновь принял фамилию Бойд и стал таким образом 6-м бароном Килмарноком. В настоящее время вождём клана является Роберт Джордан Бойд (), 8-й барон Килмарнок, сменивший в 2009 году Алистера Бойда, сына Гилберту и 7-го барона Килмарнок.

Титулы клана

Лорд Килмарнока 

 Роберт Бойд, 1-й лорд Килмарнока (около 1454 — около 1482)
 Джеймс Бойд, 2-й лорд Килмарнока (около 1482 — 1484)
 Александр Бойд, 3-й лорд Килмарнока (1484 — 1508)
 Роберт Бойд, 4-й лорд Килмарнока (1508 — около 1558)
 Роберт Бойд, 5-й лорд Килмарнока (около 1558 — 1590)
 Томас Бойд, 6-й лорд Килмарнока (1590 — 1611)
 Роберт Бойд, 7-й лорд Килмарнока (1611 — 1628)
 Роберт Бойд, 8-й лорд Килмарнока (1628 — 1640)
 Джеймс Бойд, 9-й лорд Килмарнока (1640 — 1654)
 Уильям Бойд, 10-й лорд Килмарнока (1654 — 1692)
17 августа 1661 г. Уильяму Бойду был пожалован титул 1-го графа Килмарнока.

Граф Килмарнока 

 Уильям Бойд, 1-й граф Килмарнока (1661 — 1692)
 Уильям Бойд, 2-й граф Килмарнока (1692)
 Уильям Бойд, 3-й граф Килмарнока (1692 — 1717)
 Уильям Бойд, 4-й граф Килмарнока (1717 — 1746)

Барон Килмарнок 

 Гилберт Аллан Роланд Бойд, 6-й барон Килмарнок (1941—1975)
 Алистер Айвор Гилберт Бойд, 7-й барон Килмарнок (1975—2009)
 Робин Джордан Бойд, 8-й барон Килманрок (с 2009)

Граф Арран 

 Томас Бойд, 1-й граф Аррана (1467 — 1473)
В 1503 г. титул графа Аррана перешел к Джеймсу Гамильтону.

Замки клана 

 Замок Дин ()
Этот замок, расположенный в полутора километрах к северу от Килмарнока, на протяжении четырёх веков был фамильным гнездом клана. Донжон, старейшая часть замка, был возведён в 1360 году, вскоре после того, как Роберту Бойду были пожалованы земли в этих краях. Башня, где размещались господские покои, и жилое крыло, где жили остальные обитатели замка и размещалась кухня и другие хозяйственные помещения, — в 1460-х годах. До 1700 года замок Дин назывался так же, как и город — Килмарнок, что означает Церковь Марнока. Сейчас в замке Дин находится музей, где хранится коллекция оружия 8-го лорда Говарда де Уолдена.
 Замок Ло ()
Ло расположен в 5 км к северо-востоку от деревни Вест-Килбрайд. Замок был построен в 1468 году в честь бракосочетания Томаса Бойда, 1-го графа Аррана, и принцессы Марии, дочери Якова II, а в 1670 году был продан семье Бонтин. В настоящее время замок полностью отреставрирован и содержится в прекрасном состоянии. Семь его комнат отданы под отель.
 Замок Пенкилл ()
Пенкилл расположен в 5 км к западу от города Гирван. Башню — старейшую часть замка — построил в 1490 г. Адам Бойд, третий сын Александра Бойда, 3-го лорда Килмарнока. Около 1857 года замок был значительно перестроен Спенсером Бойдом, 13-м лэрдом Пенкилла.

 Замок Питкон ()
Питкон расположен в полутора километрах от города Далри. Современный замок был построен в конце XVIII века на месте постройки XVI века. Бойды владели замком до 1770 года, а затем он был продан Джорджу Макрэ из клана Макрэ.
 Замок Портенкросс ()
Портенкросс расположен на берегу залива Ферт-оф-Клайд в 3 километрах от деревни Вест-Килбрайд. Замок — в том виде, в котором он сохранился до наших дней — был построен в начале XIV века, но его история уходит корнями в глубокую древность. Существует легенда, согласно которой ранее неподалёку от Портенкросса стоял другой замок — Арнейл, последнее пристанище умерших королей Шотландии, тела которых привозили на побережье и оттуда отправляли для захоронения на остров Айона.

Портенкросс первоначально принадлежал Годфри де Росу из клана Росс, одному из шотландских дворян, находившихся в оппозиции Роберту Брюсу. Когда Брюс пришёл к власти и вступил на престол Шотландии, он лишил Годфри де Роса владений и передал их своему верному стороннику, Роберту Бойду. В замке проездом останавливались короли Роберт II, основатель династии Стюартов на шотландском престоле, и его сын Роберт III. Также известно, что в стенах Портенкросса было подписано несколько королевских указов. Бойды владели замком вплоть до 1785 года, а затем он перешёл в собственность семьи Фуллертонов из Овертона.
 Замок Траббох ()
Траббох расположен в 5,4 км к югу от Мохлина и был построен в XIV веке. Эти владения также были переданы Бойдам после вступления на трон Роберта Брюса. Около 1450 г. замок перешел в собственность клана Дуглас, а впоследствии был практически до основания разобран на камни.

Связи клана с другими родами 
Члены клана состояли в родственной связи со многими влиятельными родами Шотландии — Дугласами, Гамильтонами, Монтгомери и другими. Кроме того, в XV веке через брак Томаса Бойда с сестрой Якова III Бойды породнились с королевским домом Стюартов. Мэрион Бойд, внучка 1-го лорда Килмарнока, была возлюбленной короля Якова IV. От этой связи родилось двое детей — Александр Стюарт, архиепископ Сент-Эндрюсский, и Кэтрин Стюарт, жена Джеймса Дугласа, 3-го графа Мортона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 История клана Бойд на Scotclans.com.
  История клана Бойд  на Ancestry.com .
 Сообщества клана Бойд Clanboyd.org  и Clanboyd.info .

Бойд